Atocha – dworzec kolejowy w Mardycie
 Atocha – stacja metra w Madrycie
 Atocha – dzielnica w dystrykcie Arganzuela w Madrycie
 Atocha – miasto w Boliwii